Бори́с Све́шников:
 Свешников, Борис Петрович (1927—1998) — русский художник, график и живописец, книжный иллюстратор.
 Свешников, Борис Фёдорович (1897—1968) — советский военачальник, генерал-майор авиации.